Chédel bzw. Chedel ist der Familienname folgender Personen:

 Arlette Chédel (geb. 1933), Schweizer Opernsängerin (Alt)
 Pierre Quentin Chedel (1705–1763), französischer Kupferstecher